Лотков — російське прізвище.

Персоналії 
 Лоткова Марія Федорівна (? — не пізніше 2008) — радянська діячка сільського господарства, Герой Соціалістичної праці.
 Лотков Олександр Павлович (*1970) — радянський і латвійський футболіст, півзахисник.

російські прізвища